Miejscowości w USA:
 Cedar Hill – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Cedar Hill – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
 Cedar Hill – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Robertson
 Cedar Hill – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas